Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Henri Leconte e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Vijay Amritraj e Ilie Năstase 3-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (secondo turno)
 Steve Denton /  Sherwood Stewart (secondo turno)
 Henri Leconte /  Tomáš Šmíd (Campioni)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (quarti di finale)

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (semifinali)
 Wojciech Fibak /  Sandy Mayer (quarti di finale)
 Gary Donnelly /  Butch Walts (quarti di finale)
 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1984